O ensino politécnico pode corresponder, em diversos países, a uma ampla gama de tipos de ensino, que conferem diferentes tipos de graus académicos e que se incluem em diversos níveis do sistema educativo. Conforme o país, o ensino politécnico pode referir-se a um subsistema do ensino secundário focalizado na formação técnica e profissional, a um subsistema do ensino superior focalizado na formação superior prática e vocacional de curta duração ou aos ramos do ensino superior relacionados com as ciências, engenharias e tecnologias.
O termo "politécnico" tem origem no grego "πολύ" (polú ou polý) significando "muitos" e "τεχνικός" (tekhnikós) significando "artes".

Em Portugal

Ver também
 Instituto politécnico
 Escola politécnica
 Ensino superior
 Ensino secundário

Ensino superior